Wittekind ist:

 Wittekind (Name), ein Personenname, siehe dort für Namensträger
 Wittekind Automobil
 Wittekind (Schiff), Schiff des Norddeutschen Lloyds
 Wittekind (Oper)
 Wittekind, Siedlungsgemeinschaft zur Hebung Deutscher Volkskraft, völkisch motivierte Siedlungsgründung in Hannover-Bothfeld
 Identitätsstiftende Figur im Westfalenlied: (Behüt’ dich Gott, du rote Erde, Du Land von Wittekind und Teut)

Wittekind ist Namensbestandteil von:
 Kaliwerk Wittekind-Hildasglück
 Zeche Graf Wittekind, Dortmund, s. a. Besucherbergwerk Graf Wittekind
 VfL Wittekind Wildeshausen
 Wittekindsberg
 Wittekindshof
 Wittekindsquelle
 Wittekind-Linde
 Wittekind-Gymnasium Lübbecke
 Solbad Wittekind
 Kraftverkehrs-AG Wittekind, siehe Paderborner Elektrizitätswerke und Straßenbahn AG#Busbetriebe

Siehe auch:
 Widukind
 Wittekindt
 Widekind